Джон Мерфи: Мерфи, Джон (род. 1965) — британский кинокомпозитор.
 Мерфи, Джон Алозиус (1905—1995) — архиепископ Кардиффа.
 Мёрфи, Джон Метью (род. 1946) — консультант по брендингу, создатель фирмы «Interbrand» и пивоварни «St. Peter’s».